Marder ():
 Marder — серия немецких противотанковых САУ Второй мировой войны, в которую входят:
 Marder I
 Marder II
 Marder III
 Мардер (БМП) — немецкая БМП.

См. также 
 Мардер